Ойвож:

 Ойвож (приток Верхней Вочи)
 Ойвож (приток Шервожа) — река в Пермском крае. 
 Ойвож (приток Чожуги) — река в Архангельской области.

См. также 
 Большая Ойвож